

Топоніми 
Татеяма (Тіба)
Татеяма (Тояма)
Татеяма (гора)